D’Urville Island ist der Name folgender Inseln:

 Rangitoto ki te Tonga/D’Urville Island, Insel nördlich der Südinsel Neuseelands
 D’Urville Island, englischer Name der D’Urville-Insel in der Antarktis
 D’Urville Island, früherer Name von Kairiru Island, Insel vor der Nordostküste Neuguineas